Livingstone – miasto w Zambii
 Livingstone – miejscowość na obszarze Terytorium Północnego w Australii.
 Wodospady Livingstone’a
 Muzeum Livingstone’a

Biografie:
 David Livingstone (1813-1873) – podróżnik
 Ken Livingstone (ur. 1945) – polityk